Persborg (Knivsta), een plaats in de Zweedse gemeente Knivsta
Persborg (Uppsala), een plaats in de Zweedse gemeente Uppsala
Persborg (Malmö), een wijk in het de Zweedse stad Malmö